Эмануи́л Ви́нсент (Э́мвин) Кремо́на (; 27 мая 1919, Ла-Валлетта — 29 января 1987, Ла-Валлетта) — известный мальтийский . Считается одним из основоположников мальтийского модернизма, а его творчество — частью национального достояния Мальты XX столетия и гордостью жителей архипелага. .

Биография 
Родился в Ла-Валлетте 27 мая 1919 года. Шевалье.

Обучался живописи в Государственной школе искусств () в Мсиде, затем в Королевской академии изящных искусств в Риме,  в Лондоне, Высшей школе изящных искусств в Париже и ряде других заведений.

В 1947—1960 годах преподавал в Государственной школе искусств, которую ранее сам окончил. Кремона также занимал пост члена Совета по культуре и искусству Мальты.

В 1984 году художник серьёзно заболел, у него отнялась правая рука. Эмвин Кремона умер 29 января 1987 года.

Творчество 
Эмвин Кремона специализировался на католической религиозной живописи, мозаичных панно и больших фресках. В 1970 году  его работы были представлены королеве Великобритании Елизавете II. В том же году он спроектировал павильон Мальты на  в Осаке (Япония).

Созданные художником мозаики украшают храм Та’Пину на острове Гозо; в 2006 году они были отреставрированы. Художником также оформлен интерьер приходской церкви Святого Каетана в Хамруне.

, а также в часовне Международного аэропорта Мальты.

Кроме того, ряд его полотен экспонируется в здании штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Создание почтовых марок 
С сентября 1957 по 1979 год Эмвин Кремона был причастен к созданию в общей сложности 62 выпусков почтовых марок страны, многие из которых, по свидетельствам современников, являются наиболее примечательными из всех мальтийских почтовых эмиссий по своему . В частности, именно Кремоной были подготовлены первые марки Мальты, получившей в сентябре 1964 года независимость от Великобритании.

Основные темы почтовых марок Эмвина — исторические события, известные мальтийцы и зарубежные деятели. Ряд почтовых миниатюр создан художником в абстрактной манере. В числе прочих его кисти принадлежат 16 рождественских выпусков страны.

Кеннет Вуд () в своём трёхтомнике «Это филателия» счёл необходимым отозваться об Эмвине Кремоне в статье о почтовой истории Мальты так:
«Многие мальтийские марки, выполненные одним из лучших дизайнеров марок мира Э. В. Кремоной, приобрели безошибочно узнаваемый национальный колорит. Именно благодаря творчеству этого художника на марках Мальты искусство создания почтовых миниатюр представлено, возможно, в наилучшем варианте, где-либо обнаруживаемом».

Награды 
 Папой римским Эмвин Кремона был представлен к ордену святого Сильвестра рыцарской степени. Кроме того, художник получил два мальтийских знака отличия:
 Награждён Золотой медалью Мальтийского общества искусств, промышленности и торговли ().
 В 1971 году удостоен медали «» Конфедерации муниципалитетов Мальты (). Дизайн медали был разработан им же самим за три года до этого.

Память и наследие 
В мальтийском городке Аттард именем Эмвина Кремоны назван один из скверов —  ().

Весной 2004 года по случаю вступления Мальты в Европейский союз компания «» и общество «» организовали в выставочном зале Национального музея археологии Ла-Валлетты выставку «Мальтийская история на марках» на основе почтовых марок, созданных Эмвином Кремоной, и других связанных с этим артефактов из национальной коллекции страны.

Сын Эмвина Марко Кремона () пошёл по стопам отца и также стал известным художником и архитектором.

См. также 
 История почты и почтовых марок Мальты

Примечания

Литература 
 Cutajar F. A revived hobby // GPS Newsletter. — 2002. — July—September. — P. 19—22.
 Exhibition of Paintings by Emanuel Vincent Cremona / Catalogue by E. Sammut. — Valletta: British Institute, 1948.
 Exhibition of Paintings by E. V. Cremona / Catalogue by E. Sammut. — Malta: Hotel Phoenicia, 1951.
 Pellegrini V. M. Emanuel Vincent Cremona: a Biographical Sketch. — Malta: L’Isola, 1961. — 26 p.
 Soler J. A. Malta (E. V. Cremona). — : The Studio, 1953.

Ссылки 
 «Contemporary Maltese christian art» — заметка Джонатана Эванса () на сайте «Wired Malta»
 «Emvin Cremona (1919—1987)» — краткая биография на сайте Министерства образования Мальты «Skola»
 «Ta Pinu paintings restoration» — статья от 13 октября 2006 года на сайте «Gozo News»
 «Maltese History on Stamps» — пресс-релиз № 624 от 28 апреля 2004 года о выставке «Мальтийская история на марке» на официальном сайте Департамента информации Мальты
 Emvin Cremona, Maltese Stamp Designer. — Auckland Philatelic Society, Inc.

Искусство Мальты